La bataille de Benghazi peut faire référence à :
 la bataille de Benghazi, en février 2011 ;
 la bataille de Benghazi, en mars 2011 ;
 la bataille de Benghazi, en 2013 ;
 la bataille de Benghazi, en 2014 ;
 la bataille de Benghazi, depuis 2014.